Мо́ника Ви́тти (, настоящее имя — Мария Луиза Чечарелли (); 3 ноября 1931, Рим — 2 февраля 2022, Рим) — итальянская актриса, пятикратный лауреат премии «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль (больше за всю историю только у Софи Лорен).

Биография 
Псевдоним Витти появился из фамилии матери Аделины Виттилья.

Моника Витти в юности принимала участие в любительских спектаклях и в 16 лет поступила в киноакадемию. По окончании Национальной академии драматического искусства (ит.) в Риме в 1953 году она была занята преимущественно в театре и одной из первых играла в пьесах Брехта и Ионеско. Её кинодебют состоялся в 1954 году, когда она исполнила небольшую роль в комедии «Смейся! Смейся! Смейся!». В 1957 году Моника Витти познакомилась с Микеланджело Антониони и стала его спутницей жизни на долгие годы. Актёрский успех пришёл к ней благодаря 4 фильмам Антониони, снятым с 1960 по 1964 годы. Прорывом для Витти стала роль в экзистенциальной драме Антониони «Приключение» 1960 года. По её словам: «Моя работа в фильме „Приключение“ обогатила все мои ощущения и в творческом, и в человеческом плане». В 1968 году Моника Витти была награждена призом за лучшую женскую роль в фильме Марио Моничелли «Не промахнись, Ассунта!» на Кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Моника Витти, излучающая одновременно страстность и недоступность и убедительная как в комедийных, так и драматических ролях, стала иконой итальянского кино. Попытка Моники Витти утвердиться в англоязычном кино, сыграв заглавную роль в комедии Джозефа Лоузи 1966 года «Модести Блейз» по комиксу о «Модести Блейз» Питера О’Доннелла, потерпела неудачу.

Моника Витти является обладательницей пяти премий «Давид ди Донателло». В 1974 году входила в состав жюри Каннского кинофестиваля. В 1984 году роль в фильме «Флирт» принесла ей «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Этот фильм, над которым Моника Витти работала и как сценарист, стал режиссёрским дебютом её спутника жизни Роберто Руссо, за которого она вышла замуж в 1995 году.

В 1989 году Витти выступила как режиссёр, автор сценария и актриса фильма Scandalo segreto. После него Моника Витти покинула кинематограф, однако продолжала сниматься на телевидении и работать в театре. В 1993 году Моника Витти опубликовала пользовавшуюся успехом автобиографию «Sette sottane». В 1995 году на Венецианском фестивале её заслуги перед кинематографом были отмечены «Золотым львом».

Моника Витти скончалась 2 февраля 2022 года на 91 году жизни из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Фильмография 

 1954 — Смейся! Смейся! Смейся! / Ridere! Ridere! Ridere! (в титрах не указана)
 1955 — Адриана Лекуврёр / Adriana Lecouvreur
 1956 — Норковая шуба / Una pelliccia di visone (в титрах не указана)
 1958 — Tрoицa / Le dritte
 1960 — Приключение / L’avventura
 1961 — Ночь / La notte
 1962 — Затмение / L’eclisse
 1963 — Замок в Швеции / Château en Suède
 1963 — Драже с перцем / Dragées au poivre
 1964 — Красная пустыня / Il deserto rosso
 1964 — Летающая тарелка / Il disco volante
 1966 — Ненасытные / Le Fate
 1966 — Модести Блейз / Modesty Blaise
 1968 — Не промахнись, Ассунта! / La ragazza con la pistola
 1969 — Алая женщина / La femme écarlate
 1970 — Драма ревности / Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)
 1970 — Пары / Le coppie
 1970 — Пацифистка / La pacifista
 1970 — Звездная пыль / Polvere di stelle
 1970 — Тереза — воровка / Teresa la ladra
 1974 — Призрак свободы / Le fantôme de la liberté
 1975 — В полночь происходят самые сладкие удовольствия / A mezzanotte va la ronda del piacere
 1975 — Утка под апельсиновым соусом / L'anatra all'arancia
 1977 — Спасите, она меня любит! / L’altra metà del cielo
 1978 — Мои любимые мужчины / Amori miei
 1979 — Дикие постели / Letti selvaggi
 1980 — Танго ревности / Il tango della gelosia
 1980 — Не хочу тебя больше знать, любимый / Non ti conosco più amore
 1981 — Гостиничный номер / Camera d’albergo
 1981 — Тайна Обервальда / Il mistero di Oberwald
 1982 — Я знаю, что ты знаешь, что я знаю / Io so che tu sai che io so
 1983 — Флирт / Flirt
 1990 — Тайный скандал / Scandalo segreto

Видеозаписи 
Интервью

Литература 

 Копылова Р. Моника Витти // Актёры зарубежного кино. — Выпуск 10-й. — Л.: Искусство, 1978. — С. 21—39. — 192 с.

Примечания

Ссылки 
 Витти, Моника // Энциклопедия Кругосвет, 7.9.2015
 Умерла Моника Витти — муза итальянского режиссера Антониони // Газета.ru, 2 февраля 2022

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Лауреаты премии «Серебряный медведь»
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую женскую роль
Умершие от болезни Альцгеймера
Долгожительницы Италии